Oiz, montagne en Biscaye, Espagne
 Massif d'Oiz en Biscaye.
 Oiz, ville en Navarre, Espagne